Dyskografia amerykańskiej piosenkarki popowej Madonny została podzielona na dwa artykuły:
 Dyskografia Madonny (albumy)
 Dyskografia Madonny (single)

Zobacz też:
 Filmografia Madonny
 Wideografia Madonny